Příjmení Schwab nosí tyto osobnosti:

 Adolf Schwab (politik) (1833–1897), českoněmecký podnikatel a politik
 Emanuel Schwab (1874–1945), archivář a historik z Jihlavy
 Eduard Friedrich Schwab (1817– ?), rakouský právník
 Fritz Schwab (1919–2006), švýcarský atlet, mistr Evropy v chůzi na 10 kilometrů
 Gustav Schwab (1792–1850), německý romantický básník a prozaik, literární historik, pedagog, farář a evangelický teolog, překladatel 
 Charles M. Schwab (1862–1939), americký ocelářský magnát
 Charles R. Schwab (* 1937), americký investor a filantrop 
 Klaus Schwab (* 1938), německý ekonom
 Radim Schwab (* 1978), český divadelní herec, muzikálový a operní zpěvák
 Václav Schwab (1862–1939), český poštovní úředník a spisovatel
 Vojtěch Schwab (?–1792), český římskokatolický duchovní, sídelní kanovník Katedrální kapituly v Litoměřicích
 Werner Schwab (1958–1994), rakouský dramatik a vizuální umělec

 ženský tvar s přechýlením
 Charlotte Schwabová (* 1952) – švýcarská herečka
 Victoria Schwabová (* 1987) – americká spisovatelka

Podobná příjmení 
 Šváb (příjmení)
 Schwabe